

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Borkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Borkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów
 Borkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice 
 Borkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Borkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Borkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Borkowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gm. Będzino